В парному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Енн Гоббс і Андреа Джегер виграли титул, у фіналі перемігши пару Розалін Нідеффер і Кенді Рейнолдс 6-4, 5-7, 7-5.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
 Розалін Нідеффер /  Кенді Рейнолдс (фінал)
 Клаудія Коде-Кільш /  Ева Пфафф (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг /  Шерон Волш-Піт (півфінал)

 Міма Яушовец /  Кеті Джордан (півфінал)
 Джо Дьюрі /  Енн Кійомура-Хаясі (чвертьфінал)
 Енн Гоббс /  Андреа Джегер (чемпіонки)
 Гана Мандлікова /  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)